Pizzuti ima više značenja:
 Pizzuti, Frosinone
 Pizzuti, Rieti